Fogelklou ist der Nachname folgender Personen

 Carl-Johan Fogelklou (* 1980), schwedischer Musiker
 Emilia Fogelklou (1878–1972), schwedische Theologin, Religionshistorikerin und Autorin